Крис/Кристофер Миллер (): Миллер, Крис (род. 1968) — американский режиссёр, аниматор.
 Миллер, Кристофер (род. 1975) — американский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр озвучивания.
 Миллер, Кристофер Чарльз (род. 1965) — американский политик, и. о. министра обороны (2020—2021).